Izz ad-Din ist der Beiname folgender Herrscher:

Sultanat der Rum-Seldschuken (Anatolien):
Kılıç Arslan II. († 1192)
Kılıç Arslan III.
Kai Kaus I. († 1220)
Kai Kaus II. († ~1279)

Zengiden (Irak und Syrien):
Izz ad-Din Mas'ud I.
Izz ad-Din Mas'ud II.

Mamluken (Ägypten und Syrien):
Izz ad-Din Aibak († 1257), Sultan von Ägypten
Izz ad-Din (General), Mamluken-General, der gegen König Semamun kämpfte 

Sonstige:
Izz ad-Din al-Qassam (1882–1935), palästinensischer Partisan
Izz ad-Din Salim (1943–2004), irakischer Regierungsrat, siehe Ezzedine Salim